Snow ("neve" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Snow – cortometraggio del 1963 diretto da Geoffrey Jones
Snow – film del 1998 diretto da Måns Herngren, Hannes Holm e Eric Tretbar
 Snow – film televisivo del 2004
 Snow – film del 2008 diretto da Aida Begić

Musica 
Snow – album degli Spock's Beard del 2002
Snow – singolo dei Cocteau Twins del 1993
Snow (Hey Oh) – singolo dei Red Hot Chili Peppers del 2006
Snow – album di Angus & Julia Stone del 2017

Persone
Snow, nome d'arte di Darrin O'Brien – cantante canadese
Al Snow – wrestler statunitense
Aurora Snow – ex attrice pornografica e regista statunitense
Brittany Snow – attrice e cantante statunitense
David Snow – giocatore di football americano statunitense
Edgar Snow – giornalista e scrittore statunitense
Erastus Snow – presbitero mormone statunitense
Eric Snow – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Hank Snow – cantautore e musicista canadese
John Snow – medico britannico
Lorenzo Snow – presbitero mormone statunitense
Marguerite Snow – attrice statunitense
Mark Snow – compositore statunitense
Michael Snow – pittore, scultore, regista, fotografo, disegnatore, scrittore e musicista canadese
Michelle Snow – cestista statunitense
Percy Snow – ex giocatore di football americano statunitense
Phoebe Snow – cantautrice e chitarrista statunitense
Steve Snow – ex calciatore statunitense
Tony Snow – politico, giornalista e conduttore radiofonico statunitense
William Snow Harris – fisico britannico

Altro
Snow o snaw – tipo di nave mercantile a vela, a due alberi quadri
Snow – birra cinese di CR Snow
Elijah Snow – personaggio dei fumetti
Jon Snow – personaggio della saga letteraria Cronache del ghiaccio e del fuoco
Presidente Snow – personaggio della saga Hunger Games